Рош-Пина — многозначный термин:

 Рош-Пина — населённый пункт и местный совет на севере Израиля
 Рош-Пина — небольшой аэропорт в Израиле